Danilo Sekulić (Zombor, 1990. április 18. –) szerb labdarúgó, a szerb Mladost Novi Sad játékosa.

Pályafutása 
Danilo Sekulić a Vojvodinában kezdte a pályafutását, majd szerepelt az FK Proleter, az FK Hajduk Kula és a Voždovac együttesében is. 2014-ben tért vissza a Vojvodinához, amely csapatnak alapembere volt. A 2015-16-os szezonban 32 bajnoki mérkőzést játszott, három gólt szerzett. A vajdaságiak a szezonban a play-off körig jutottak az Európa-ligában, Sekulić mind a nyolc mérkőzést végigjátszotta, kimagaslóan teljesített többek között az MTK elleni párharc során, és az UC Sampdoria ellen 4-0-ra megnyert találkozón is. A Debreceni VSC 2016. június 1-én jelentette be szerződtetését.

A debreceni csapatban két szezon alatt összesen 21 bajnoki találkozón lépett pályára. 2018 nyarán az örmény Alashkert vette kölcsön.

Statisztika
2018. február 24-én frissítve.

Jegyzetek

További információk 
 Profilja a transfermarkt.com-on 

Szerb labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1990-ben született személyek
Az FK Hajduk Kula labdarúgói
A Proleter Novi Sad labdarúgói
Az FK Vojvodina labdarúgói
A DVSC labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Élő személyek